Кулыколь () — топоним в Казахстане:

Озёра 
 Кулыколь — горько-солёное озеро в Камыстинском районе Костанайской области.

Населённые пункты 
 Кулыколь — село в Акжарском районе Северо-Казахстанской области.
 Кулыколь — село в Уалихановском районе Северо-Казахстанской области.